Igen (album)
 Igen (film)